Ion Creangă (1837-1889), fut un écrivain roumain.
 Călin Creangă (1972- ), un joueur grec de tennis de table

Voir aussi 
 Ion Creangă (Neamț), une commune roumaine du județ de Neamț
 Ion Creangă (homonymie)

Patronyme roumain